Haskell é o nome de três condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Haskell (Kansas)
 Condado de Haskell (Oklahoma)
 Condado de Haskell (Texas)

Desambiguações de topônimos